Рыжавка — название населённых пунктов:

Украина 
 Рыжавка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Рыжавка — село в Уманском районе Черкасской области.